Светослав Стефанов Петров (; 12 февраля 1978, Добрич, Болгария) — болгарский футболист, полузащитник, футбольный тренер. В настоящее время является исполнительным директором клуба «Добруджа».

Карьера

Клубная 
Воспитанник клуба «Добруджа» из Добрича, где начал и профессиональную карьеру в 1996 году. В составе «Добруджи» выступал до 1999 года, проведя за это время 59 матчей. В 2000 году перешёл в софийский ЦСКА, сыграл в том сезоне 13 матчей, забил 2 гола и стал, вместе с командой, вице-чемпионом Болгарии. В следующем розыгрыше провёл 25 встреч, в которых забил 4 мяча, чем помог команде повторить прошлогодний успех в чемпионате. В сезоне 2001/02 сыграл 28 матчей и забил 1 гол, на этот раз клуб занял 4-е место в первом раунде, а в финальном турнире смог взять бронзовые медали национального чемпионата. Помимо этого, стал, вместе с командой, финалистом Кубка Болгарии. В следующем сезоне провёл 24 матча, забил 3 мяча в ворота соперников и стал, вместе с командой, чемпионом страны. В сезоне 2003/04 сыграл 21 встречу, забил 2 гола, чем помог команде занять 3-е место в лиге и снова дойти до финала Кубка страны.

2 июня 2004 года был заявлен в состав «Кубани», за которую дебютировал 3 июля в домашнем матче против московского «Динамо». Всего в том сезоне провёл 16 матчей в чемпионате России за основу и 1 встречу за дублирующий состав клуба. В следующем сезоне сыграл за «Кубань» 13 матчей, в которых забил 2 гола, после чего, ввиду завершения контракта 1 июля, покинул клуб, а официально отзаявлен был 26 июля. Помимо этого, за время выступлений в составе «Кубани» сыграл 3 встречи в Кубке России.

Вторую половину 2005 года провёл на родине, в софийском «Локомотиве», за который сыграл 9 матчей, после чего снова покинул страну, переехал в Азербайджан, где продолжил карьеру в составе бакинского «Нефтчи», в который перешёл в зимнее трансферное окно. В сезоне 2005/06 провёл 13 матчей, забил 3 мяча и стал, вместе с командой, бронзовым призёром чемпионата Азербайджана и полуфиналистом Кубка страны. В следующем сезоне сыграл за «Нефтчи» 10 матчей, в которых забил 1 гол, чем помог команде занять 2-е место в лиге и снова дойти до 1/2 финала Кубка Азербайджана. После этого отправился в Китай, где и провёл 2007 год, выступая на правах аренды в составе клуба «Чанчунь Ятай», за который сыграл 16 матчей и стал, вместе с командой, чемпионом страны. Затем вернулся в «Нефтчи», за который в сезоне 2007/08 провёл 8 встреч и снова стал, вместе с командой, бронзовым призёром чемпионата и полуфиналистом Кубка Азербайджана. В своём последнем сезоне в составе бакинцев потерял место в основе, первый круг провёл на скамейке запасных, затем сыграл 13 матчей и забил 1 гол, после чего вернулся на родину, поскольку руководство «Нефтчи» не было заинтересовано в продлении контракта с ним.

23 июня 2009 года подписал двухлетний контракт с софийским ЦСКА, в котором уже играл ранее. Последний год своей карьеры провёл в «Калиакре».

В сборной 
С 2000 по 2003 год выступал в составе главной национальной сборной Болгарии, провёл 11 матчей.

Достижения

Командные 
  ЦСКА
Чемпион Болгарии: (1)
 2002/03

Вице-чемпион Болгарии: (2)
 1999/2000, 2000/01

Бронзовый призёр чемпионата Болгарии: (2)
 2001/02, 2003/04

Финалист Кубка Болгарии: (2)
 2001/02, 2003/04

  «Нефтчи»
Вице-чемпион Азербайджана: (1)
 2006/07

Бронзовый призёр чемпионата Азербайджана: (2)
 2005/06, 2007/08

Полуфиналист Кубка Азербайджана: (3)
 2005/06, 2006/07, 2007/08

  «Чанчунь Ятай»
Чемпион Китая: (1)
 2007

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Болгарии
Игроки сборной Болгарии по футболу
Игроки ФК «Добруджа»
Игроки ФК ЦСКА София
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Локомотив» София
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Игроки ФК «Чанчунь Ятай»
Игроки ФК «Калиакра»
Игроки ФК «Ботев» Пловдив